Хо́льмен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хольмен, Кевин (род. 2001) — шведский футболист, полузащитник.
 Хольмен, Самуэль (род. 1984) — шведский футболист, универсальный полузащитник.
 Хольмен, Себастьян (род. 1992) — шведский футболист.
 Хольмен, Стефан (род. 1967) — шведский кёрлингист.
 Хольмен, Янне (род. 1977) — финский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.

См. также 
 Холмён